Мо́лев (м), Мо́лева (ж) — русская фамилия. Известные носители:

Молев 
 
 Молев, Антон Ильич (род. 1978) — заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы. Учитель года города Москвы (2011), телеведущий.
 Молев, Василий Андреевич (1893—1941) — участник Великой Отечественной войны, командир 84-й ОМСБ.
 Молев, Евгений Александрович (1947—2021) — российский историк-антиковед, профессор ННГУ.
 Молев, Михаил Иванович (1891—1952) — советский военачальник, генерал-лейтенант (1942).
 Молев, Николай Георгиевич (1925—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945, посмертно).

Молева 
 Молева, Нина Михайловна (род. 1925) — советская и российская писательница, историк, искусствовед, сотрудник Комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе.
 Молева, Светлана Васильевна (1946—2005) — русская поэтесса, публицист, член Союза писателей, создатель и редактор псковского книжного издательства Отчина.